Die Abkürzung FDW steht für:
 FDW Werbung im Kino, Fachverband für Werbeverwaltungen und Spezialmittler für Kinowerbung in Deutschland
 Federated Data Warehouse, Data-Warehouse-Architektur
 Forschungsring des Deutschen Weinbaus, 1961 gegründeter Forschungsring im Bereich Weinbau und Wein

Die Abkürzung FdW steht für:
 Fahrt durchs Wasser, Geschwindigkeit eines Wasserfahrzeugs relativ zur befahrenen Wassermasse

FDW